Пратер:

 Пратер — большой общественный парк и зона отдыха в Вене.
 Пратер, Ричард Скотт (1921—2007) — американский прозаик, известный по созданию детективной серии «Шелл Скотт».